Дора — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Абакановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Дмитриевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 55 км, до центра муниципального образования Абаканово по прямой — 18 км. Ближайшие населённые пункты — Погорелка, Елтухово, Макутино.

По переписи 2002 года население — 119 человек (58 мужчин, 61 женщина). Преобладающая национальность — русские (93 %).

До деревни ходит пригородный автобусный маршрут №103 «Автовокзал Череповец — Дора».

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района